Alpha France peut désigner :
 Parcours Alpha France, la branche française de Parcours Alpha, une association internationale d'approfondissement de la foi chrétienne ;
 Alpha France, une maison de production de films pornographiques maintenant dénommée Blue One.